Thomas Cruise kan syfta på:

Tom Cruise (skådespelare)
Thomas Cruise (fotbollsspelare)